un distretto dell'isola di Nauru;
 un fiume dell'Artico siberiano, in Russia;
 un altopiano della Siberia settentrionale.